Дерев — фамилия.

Известные носители:

 Дерев, Вячеслав Эдуардович (род. 1949) — российский политический и государственный деятель, член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики (2011—2016).
 Дерев, Станислав Эдикович (1947—2006) — российский политический и государственный деятель, член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики (2001—2004).